SRN steht für:
 S-Bahn Rhein-Neckar
 Simple recurrent network, siehe Elman-Netz
 Sprintair (ICAO-Code), polnische Fluggesellschaft
 Schweizerische Reederei und Neptun AG, siehe Schweizerische Schleppschiffahrtsgenossenschaft

srn steht für:
 Sranantongo (ISO-639-3-Code), in Suriname gesprochene Kreolsprache

SRN